Slag bij Oronichea (1448)
 Slag bij Oronichea (1456)